Florian Sabatier (né le  à Reims en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière 
Formé au Reims Champagne Hockey, Florian Sabatier évolue avec l'équipe des moins de 18 ans du club durant trois saisons à partir de 2005. En 2008, il dispute avec l'équipe de France le Groupe A de la Division  du Championnat du monde des moins de 18 ans. Évoluant à domicile, les Bleuets remportent toutes leurs rencontres et gagne la promotion en Division . De 2006 à 2012, Sabatier joue avec les moins de 22 ans du club rémois. Capitaine lors de ses deux dernières saisons avec l'équipe, il termine meilleur pointeur du championnat 2011-2012, à égalité avec Mathieu André du Gap Hockey Club. À partir de 2007, il intègre l'équipe première du club, les Phénix de Reims, qui évolue en Division 1, le second échelon du hockey français.

Son frère Jérémy est également un joueur professionnel de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Reims Champagne Hockey ||  || 7 || 3 || 2 || 5 || 0 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || Reims Champagne Hockey || France U18 || 17 || 21 || 16 || 37 || 46 || 1 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| Reims Champagne Hockey ||  || 13 || 7 || 7 || 14 || 14 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2007-2008 || Reims Champagne Hockey || France U18 || 9 || 7 || 11 || 18 || 26 || || || || || 
|-
| Reims Champagne Hockey || France U22 || 14 || 3 || 11 || 14 || 46 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Phénix de Reims || Division 1 || 14 || 3 || 1 || 4 || 8 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Reims Champagne Hockey || France U22 || 18 || 7 || 17 || 24 || 46 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Phénix de Reims || Division 1 || 26 || 11 || 6 || 17 || 80 || || ||  || || 
|-
| 2009-2010 || Reims Champagne Hockey || France U22 || 19 || 15 || 16 || 31 || 59 || 4 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2009-2010 || Phénix de Reims || Division 1 || 23 || 12 || 15 || 27 || 16 || 5 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 2010-2011 || Reims Champagne Hockey || France U22 || 18 || 17 || 26 || 43 || 38 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2010-2011 || Phénix de Reims || Division 1 || 25 || 13 || 20 || 33 || 12 || 5 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2011-2012 || Reims Champagne Hockey || France U22 || 20 || 16 || 16 || 32 || 24 || 4  || 8 || 7 || 15 || 4
|-
| 2011-2012 || Phénix de Reims || Division 1 || 26 || 9 || 18 || 27 || 30 || 5 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1 || 24 || 14 || 9 || 23 || 28 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2013-2014 || Phénix de Reims || Division 1 || 26 || 10 || 18 || 28 || 22 || || || || || 
|-
|2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1 || 21 || 9 || 14 || 23 || 14 || 5 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
|2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 9 || 17 || 26 || 8 || 12 || 6 || 2 || 8 || 10
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 42 || 5 || 11 || 16 || 14 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 41 ||8 ||12 || 20 || 14|| 6  || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2018-2019 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 44 ||12 ||23 || 35 || 12||4 || 1 || 0 || 1 || 27
|-
|2019-2020 || Gothiques d'Amiens ||  Ligue Magnus || 38|| 7|| 14|| 21|| 18|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 22 || 5 || 10 || 15 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 44 || 11 || 14 || 25 || 20 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Reims
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace